— японський футбольний клуб з міста Фукуока, який виступає в Джей-лізі 2.

Досягнення 

 Чемпіон Японської футбольної ліги: 1995
 Віце-чемпіон Джей-ліги 2: 2005, 2020
 Віце-чемпіони Другого дивізіону Японської футбольної ліги: 1992
 Чемпіони Всеяпонського чемпіонату: 1989, 1990

Турнірна статистика

Джерела 
 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Японії
Футбольні клуби, засновані 1982
Фукуока